Ніколас Петрік (,  19 березня 1984, Філлах) — австрійський хокеїст, що грав на позиції нападника. Грав за збірну команду Австрії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2001 року виступами за молодіжну команду клубу «Філлах».

Сезон 2003–04 Ніколас провів у складі «Ґрац 99-ерс» після чого знову повернувся до «Філлах» кольори якого заищав до кінця сезону 2011–12.

10 серпня 2012 Ніколас уклав контракт з командою «Дорнбірн».

Після п’яти сезонів у складі «Дорнбірн» Петрік повернувся до клубу «Філлах», де на той момент виступав його брат Бенджамін та уклав дворічну угоду з командою.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, 12 років він захищав кольори «Філлах». Після сезону 2018–19 Ніколас оголосив про завершеня ігрової кар'єри та прийняв посаду тренера з атлетики з 4 квітня 2019 року.

Виступав за збірну Австрії.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі «Філлах» — 2002, 2006.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Філлаха‎
австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти «Філлаха»
Хокеїсти «Ґраца»
Хокеїсти «Дорнбірна»